Orliniec ist ein polnischer Ortsname:
 Orliniec (Dubeninki), Siedlung in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Adlersfelde, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Orliniec (Dolsk), Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen (bis 1945: Orliniec, Kreis Schrimm, Posen)
 Orliniec (Nowy Dwór Gdański), Dorf in der Woiwodschaft Pommern (bis 1945: Neulanghorst, Kreis Elbing, Westpreußen)